Anchor Point (Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Anchor Point (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland